El Servicio Secreto de los Estados Unidos utiliza diversos nombres en clave para el presidente, la primera dama y otras personas importantes o lugares. 

El uso de tales nombres tenía fines de seguridad debido a que en esa época las comunicaciones electrónicas sensibles no eran adecuadamente cifrados. Hoy estos nombres sirven únicamente para propósitos de brevedad, claridad y tradición. El Servicio Secreto no elige estos nombres, es la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca – ACCB la que los asigna. La ACCB fue creada como el Departamento de Señalización de la Casa Blanca bajo el mandato del expresidente Franklin Roosevelt.

Nombres clave 
 Potus – presidente de los Estados Unidos 
 Flotus – primera dama de los Estados Unidos
 VPotus – vicepresidente de los Estados Unidos

Presidentes de los Estados Unidos 

 Harry S. Truman — general (general)
 Dwight Eisenhower — Scorecard o Providence (Tarjeta de puntaje o Providencia)
 John F. Kennedy — Lancer (Lancero)
 Lyndon Johnson — Volunteer (Voluntario)
 Richard Nixon — Searchlight (Reflector)
 Gerald Ford — Pass Key (Llave maestra)
 Jimmy Carter — Deacon (Diácono)
 Ronald Reagan — Rawhide (Cuero)
 George H. W. Bush — Timberwolf (Lobo de madera)
 Bill Clinton — Eagle (Águila)
 George W. Bush — Tumbler o Trailblazer (Vaso o Pionero)
 Barack Obama — Renegade (Renegado)
 Donald Trump — Mogul (Magnate)
 Joe Biden — Celtic (Céltico)

Otros personajes 
 Isabel II del Reino Unido — Kittyhawk (Halcón común)
 Príncipe Carlos — Unicorn (Unicornio)
 Frank Sinatra — Napoleon (Napoleón)
 Papa Juan Pablo II — Halo (Aureola)

Enlaces externos 
 Chicago Tribune (en inglés)

Gobierno de Estados Unidos